The Spectator () может означать:

 «The Spectator» — британский ежедневный журнал, выходивший в 1711—1712 годах.
 «The Spectator» — британский еженедельный журнал, выходящий с 1828 года.

См. также 
 Spectator (БПЛА)
 Spectateur